Venn – titolo originale della serie Venny
 John Venn – matematico inglese